{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (86201) - || 1999 TD1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86202) - || 1999 TT1 || 1 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86203) - || 1999 TA2 || 2 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (86204) - || 1999 TQ2 || 2 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (86205) - || 1999 TC3 || 4 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (86206) - || 1999 TK9 || 7 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (86207) - || 1999 TP15 || 7 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (86208) - || 1999 TD16 || 11 oktober 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (86209) - || 1999 TZ16 || 7 oktober 1999 || Giesing || P. Sala
|-
| (86210) - || 1999 TT20 || 7 oktober 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (86211) - || 1999 TW20 || 7 oktober 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (86212) - || 1999 TG21 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86213) - || 1999 TY24 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86214) - || 1999 TC29 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86215) - || 1999 TY31 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86216) - || 1999 TV32 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86217) - || 1999 TB35 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86218) - || 1999 TH37 || 13 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86219) - || 1999 TR37 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86220) - || 1999 TX60 || 7 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86221) - || 1999 TY65 || 8 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86222) - || 1999 TJ85 || 14 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86223) - || 1999 TE96 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86224) - || 1999 TJ97 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86225) - || 1999 TV97 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86226) - || 1999 TC102 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86227) - || 1999 TM102 || 2 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86228) - || 1999 TW107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86229) - || 1999 TZ107 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86230) - || 1999 TH108 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86231) - || 1999 TU109 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86232) - || 1999 TG111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86233) - || 1999 TT111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86234) - || 1999 TY111 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86235) - || 1999 TW114 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86236) - || 1999 TJ115 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86237) - || 1999 TQ116 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86238) - || 1999 TJ118 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86239) - || 1999 TV118 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86240) - || 1999 TU119 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86241) - || 1999 TE120 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86242) - || 1999 TT127 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86243) - || 1999 TW130 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86244) - || 1999 TA132 || 6 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86245) - || 1999 TN143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86246) - || 1999 TO143 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86247) - || 1999 TP145 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86248) - || 1999 TT154 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86249) - || 1999 TU160 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86250) - || 1999 TV172 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86251) - || 1999 TE183 || 11 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86252) - || 1999 TG186 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86253) - || 1999 TT188 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86254) - || 1999 TV188 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86255) - || 1999 TC189 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86256) - || 1999 TQ190 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86257) - || 1999 TK207 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86258) - || 1999 TK208 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86259) - || 1999 TC229 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86260) - || 1999 TT232 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86261) - || 1999 TS233 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86262) - || 1999 TE237 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86263) - || 1999 TP244 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86264) - || 1999 TK249 || 9 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86265) - || 1999 TT249 || 9 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86266) - || 1999 TX255 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86267) - || 1999 TM256 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86268) - || 1999 TK269 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86269) - || 1999 TC272 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86270) - || 1999 TZ279 || 7 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86271) - || 1999 TR280 || 8 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86272) - || 1999 TD286 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86273) - || 1999 TX292 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86274) - || 1999 TK310 || 3 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86275) - || 1999 TA320 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86276) - || 1999 TA323 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86277) - || 1999 TS323 || 14 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86278) - || 1999 UN || 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86279) Brucegary || 1999 UJ1 || 17 oktober 1999 || Junk Bond || J. Medkeff
|-
| (86280) - || 1999 UQ9 || 31 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86281) - || 1999 UZ10 || 31 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86282) - || 1999 UU15 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86283) - || 1999 UP24 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86284) - || 1999 UA28 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86285) - || 1999 UR39 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86286) - || 1999 UQ43 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86287) - || 1999 UX44 || 30 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86288) - || 1999 UC45 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86289) - || 1999 US46 || 31 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (86290) - || 1999 UH47 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86291) - || 1999 UZ49 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (86292) - || 1999 VY11 || 10 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (86293) - || 1999 VX12 || 1 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86294) - || 1999 VM13 || 2 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86295) - || 1999 VZ14 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (86296) - || 1999 VA21 || 9 november 1999 || Dynic || A. Sugie
|-
| (86297) - || 1999 VP21 || 12 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (86298) - || 1999 VO22 || 13 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (86299) - || 1999 VB26 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (86300) - || 1999 VU33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten